Mit Berliner Bahnhof kann gemeint sein

 der bis 1894 betriebene Bahnhof in Dresden, siehe Dresden Berliner Bahnhof
 der bis 1903 betriebene Bahnhof in Hamburg, siehe Hamburg Berliner Bahnhof 
 der bis 1912 betriebene Bahnhof in Leipzig, siehe Leipzig Berliner Bahnhof
 der bis heute betriebene untere Bahnhof in Delitzsch, siehe Delitzsch unt Bf
 der bis heute betriebene Bahnhof in Großenhain, siehe Bahnhof Großenhain Berl Bf
 Berlin Hauptbahnhof, der Zentralbahnhof Berlins